Йоксимович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йоксимович, Божидар (1868—1955) — югославский композитор.
 Йоксимович, Желько (род. 1972) — сербский певец и композитор.
 Йоксимович, Милан (род. 1990) — сербский футболист, защитник.
 Йоксимович, Ядранка (род. 1978) — сербский политик и государственный деятель.